Molekulska formula -{C22H30O5}- se može odnositi na:

 Metilprednisolon
 Gvanakastepen A